Брандон () — топоним:

Ирландия
 Брандон — деревня в графстве Керри, провинция Манстер.
 Брандон — гора на полуострове Дингл, графство Керри.
Канада
 Брандон — город в юго-западной части провинции Манитоба.
США
 Брандон — город в округе Дуглас, Миннесота. 
 Брандон — тауншип в округе Дуглас, Миннесота. 
 Брандон — статистически обособленная местность в округе Хиллсборо, Флорида.

См. также